Theodoros Vasilakakis (Salonica, 20 de julho de 1988) é um futebolista profissional grego que atua como meia. Atualmente, milita no Atromitos.

Carreira 
Revelado no PAE Veria, Vasilakakis foi contratado pelo Skoda Xanthi em 2009. Ficou por lá durante oito anos, quando se transferiu para o Atromitos.

Ligações Externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do Xanthi FC